Преврат в Румъния може да се отнася за:
 Преврат в Румъния (1866)
 Преврат в Румъния (1938)
 Преврат в Румъния (1940)
 Преврат в Румъния (1944)
 Преврат в Румъния (1947)